Liga Asobal 2007/2008 vanns av BM Ciudad Real.

Tabell 
Not: Lag 1-4 till EHF Champions League, lag 5 till Cupvinnarcupen, lag 6-7 till EHF-cupen, lag 15-16 åker ned till División de Honor Plata de Balonmano.

Se även 
 Liga Asobal

Kommentarer

Referenser 
 "Liga Asobal 2007/08". hispaligas.net 

2007 i Spanien
2008 i Spanien
Sportåret 2007
Sportåret 2008
2007/2008